Gerresheim peut désigner :
 Gerresheim, une ville du Land allemand de Rhénanie-Palatinat ;
 Arrondissement de Germersheim, arrondissement de la ville ci-dessus ;
 Anna Gerresheim (1852 - 1921), peintre et graveuse allemande.